Баратино  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Баратино — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Баратино — деревня в Глусском районе Могилёвской области.